Francja:
 Haute-Amance – gmina
 Haute-Avesnes – gmina
 Haute-Epine – gmina
 Haute-Goulaine – gmina
 Haute-Isle – gmina
 Haute-Kontz – gmina
 Haute-Rivoire – gmina
 Haute-Vienne – departament
 Haute-Vigneulles – gmina

Kamerun:
 Haute-Sanaga – departament

Madagaskar:
 Haute Matsiatra – region

Republika Środkowoafrykańska:
 Haute-Kotto – prefektura

Szwajcaria:
 Haute-Ajoie – gmina w kantonie Jura, w okręgu Porrentruy
 Haute-Sorne – gmina w kantonie Jura, w okręgu Delémont

Inne:
 (7755) Haute-Provence – planetoida
 Haute Cime des Dents du Midi – szczyt
 Haute-contre – typ głosu tenorowego
 Haute couture – dział luksusowego krawiectwa 
 Haute cuisine – sztuka kulinarna
 Haute-Provence 1 – gromada kulista

Zobacz też:
 Gare de Lus-la-Croix-Haute
 Haut
 Lac de la Haute-Sûre
 La Chapelle-Haute-Grue
 La Haute-Beaume
 La Haute-Chapelle
 La Haute-Côte-Nord
 La Haute-Gaspésie
 La Haute-Maison
 La Haute-Saint-Charles
 La Haute-Yamaska
 Lamazière-Haute
 Laugerie-Haute
 Lindre-Haute
 Lus-la-Croix-Haute
 Magneux-Haute-Rive
 Mouthier-Haute-Pierre
 North Terre Haute
 Observatoire de Haute-Provence
 Plaine-Haute
 Pointe-Haute de Mary
 Prads-Haute-Bléone
 Saint-Georges-Haute-Ville
 Terre Haute
 Terres-de-Haute-Charente
 TGV Haute-Picardie
 Thorame-Haute
 West Terre Haute